Magerit o Majerit puede referirse a:
 Magerit o Majerit: nombre primitivo de la ciudad de Madrid.
 Magerit: uno de los superordenadores más potentes de España, perteneciente al CeSViMa (Universidad Politécnica de Madrid).
 Magerit: una metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica.